Доња Марија има више значења:

 Доња Марија, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Доња Марија, Мелчор Окампо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доња Марија (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику